Strumienno ist der Name folgender Orte in Polen:
 
 Strumienno in der Woiwodschaft Lebus, Powiat Krośnieński, Krosno Odrzańskie, deutscher Name Pfeifferhahn
 Strumienno in der Woiwodschaft Westpommern, Powiat Choszczeński, Bierzwnik, deutscher Name Syringe